James Sanford peut désigner:
 James Sanford (athlétisme) (né en 1957)
 James Sanford (hockey sur glace) (né en 1984)